

Cinema 
 The Rivals – cortometraggio del 1903 diretto da Alf Collins
 The Rivals – cortometraggio del 1906, diretto da Lewin Fitzhamon
 The Rivals – cortometraggio del 1907 diretto da Edwin S. Porter
 The Rivals – cortometraggio del 1909, diretto da Lewin Fitzhamon
 The Rivals – cortometraggio del 1912, prodotto dalla Essanay
 The Rivals – film del 1912 diretto da Mack Sennett
 The Rivals – film del 1912 prodotto in Francia dalla Éclipse 
 The Rivals – cortometraggio del 1913 diretto da Theodore Marston
 The Rivals – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Rivals – film del 1915 diretto da Chester M. Franklin e Sidney Franklin
 The Rivals – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 The Rivals – cortometraggio del 1923 diretto da William Watson
 The Rivals – film tv 1938 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)

Musica 
 The Rivals – gruppo musicale punk rock britannico

Teatro 
 I rivali (The Rivals) – commedia di Richard Brinsley Sheridan del 1775

Televisione 
 Rivali (The Rivals) – episodio della prima stagione di The O.C.

Pagine correlate 
 Rivals